Howells ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Howells (1832–1915), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker (Demokratische Partei)
 Danny Howells (* 1970), englischer House-DJ und Musikproduzent
 Geraint Wyn Howells, Baron Geraint (1925–2004), britischer Politiker (Independent und Liberal Democrats)
 Herbert Howells (1892–1983), englischer Komponist
 Jack Howells (1913–1990), walisischer Lehrer und Regisseur
 John Mead Howells (1868–1959), US-amerikanischer Architekt
 Kim Howells (* 1946), walisischer Politiker, Parlamentsmitglied
 Lynn Howells (* 1950), walisischer Rugby-Union-Trainer

 Rosalind Howells, Baroness Howells of St Davids (* 1931), britische Politikerin (Labour) und Mitglied des House of Lords
 Roscoe Howells († 2014), britischer Historiker
 Sarah Howells, britische Singer-Songwriterin
 Tyler Howells (* 1983), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Ursula Howells (1922–2005), englische Schauspielerin

Howells ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Howells (Alabama)
 Howells (Nebraska)
 Howells (New York)
 Howells (South Carolina)

Siehe auch:
 Howell